Les mil i una nits, antologia de contes orientals.
 Les mil i una nits, pel·lícula de cinema dirigida per Paolo Passolini.
 Les mil i una nits, programa de ràdio emès per Catalunya Ràdio.